Отпуск:
 Отпуск — освобождение от работы по трудовому договору на определённый период для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы.
 Отпуск — одна из основных операций термического воздействия (термообработки) в материаловедении.
 Отпуск — выдача товаров, средств и тому подобное (например, отпуск продукции производится по отпускным ценам на момент отгрузки).
 Отпуск — тип документа в дореволюционной России.
 «Отпуск» — американский немой фильм с Чарли Чаплином в главной роли.
 «Отпуск» — российский остросюжетный фильм режиссёра Андрея Коршунова.
 «Отпуск» — российский телесериал режиссёра Александра Бойкова.

См. также